Koholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koholmen, Pargas, Åboland, 
 Koholmen, Raseborg, Nyland, 
 Koholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Koholmen, Helsingfors, Nyland, 
 Koholmen, Borgå, Nyland,

Sverige 

 Koholmens naturreservat, Södermanland, 
 Koholmen, del av Klädesholmen, Bohuslän, 
 Koholmen, Karlskrona, Blekinge,

Se även
Koholm